La saison 1995-1996 du Championnat de Hongrie de football est la  du championnat de première division en Hongrie. Les seize meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique, la Nemzeti Bajnokság I, où ils s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, pour permettre le passage de la NB1 de 16 à 18 clubs, les quatre derniers du classement disputent un barrage de promotion-relégation face aux clubs de II. Osztályú Bajnokság, la deuxième division hongroise, classés de la  à la  (les deux premiers sont automatiquement promus parmi l'élite).

C'est le club du Ferencváros TC, tenant du titre, qui remporte à nouveau le championnat cette saison, après avoir terminé en tête du classement final, avec 5 points d'avance sur le Budapest VSC et 18 sur un duo composé du Debrecen VSC et de l'Újpest TE. C'est le  de champion de Hongrie de l'histoire du club.

Les 16 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}
 Le Pécsi MSC reçoit une pénalité de 3 points pour avoir aligné un joueur non-qualifié.

Matchs 

|}

Barrages de promotion-relégation 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Hongrie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat de Hongrie de football
Hongrie
Sport en Hongrie en 1995
Sport en Hongrie en 1996